Mansonville, commune française de Tarn-et-Garonne.
Mansonville, village canadien du Québec dans la municipalité de canton de Potton.

Homonymie de toponyme